In 2018 werd het 30ste Campeonato Cearense Série B gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 31 maart tot 24 juni. Barbalha werd kampioen.

Eerste fase

(1): Aliança trok zich na één wedstrijd terug uit de competitie. Alle andere wedstrijden werden als een 0-3 nederlaag aangerekend. De club werd nog twee jaar geschorst voor officiële competities.

Tweede fase

Derde fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat uit de competitie door.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Cearense
Sul